Гамбургский договор:
 Гамбургский договор — договор, от 8 марта 1701 года, заключённый в Гамбурге после продолжавшихся несколько лет переговоров между герцогами Фридрихом Вильгельмом I и Адольфом Фридрихом II, по разделу немецких государств.
 Гамбургский договор — мирный договор между Швецией и Пруссией, подписанный 22 мая 1762 года в Гамбурге.